Апертура 2010 () — первая половина 76-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2010 на rsssf.com

2010
Парагвай
2010 год в Парагвае